Багро́в — русская фамилия. Известные носители:
 Багров, Алексей Михайлович (род. 1946) — советский и российский ихтиолог.
 Багров, Анатолий Васильевич (1914—1998) — советский альпинист.
 Багров (Бестеменников), Виктор Александрович (1912—1938) — русский поэт и переводчик, журналист.
 Багров, Виталий Валерьевич (Брат МС; род. 1987) — российский рэпер, хореограф.
 Багров, Владимир Феликсович (род. 1955) — российский музыкант и композитор.
 
 Багров, Генрих Константинович (1929—2006) — советский и российский живописец и график.
 Багров, Григорий Анатольевич (род.1977) — российский актёр.
 Багров (Богров), Григорий Исаакович (1825—1885) — русский писатель.
 Багров, Дмитрий Владимирович (род. 1976) — украинский, российский футболист.
 Багров, Иван Игнатьевич (1923—2014) — Герой Социалистического Труда
 Багров, Лео (Лев Соломонович) (1881—1957) — российский учёный и путешественник, историк картографии.
 Багров, Николай Васильевич (1937—2015) — советский и украинский географ.
 Багров, Леонид Васильевич (1931—2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, министр речного флота РСФСР.
 Багров, Пётр Алексеевич (род. 1982) — российский киновед, историк кино.
 Багров, Хаим-Бер Шахнович (Борис Александрович) (?—1909) — казённый раввин Николаева.

Багрова 
 Багрова, Александра Константиновна — доярка колхоза «Красный коллективист» Некрасовского района Ярославской области, Герой Социалистического Труда.

Примечания

См. также 
 Багров, Данила Сергеевич — главный персонаж дилогии «Брат».
 Богров